De Ursulastraat is een oude straat in het Kloosterkwartier, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Het straatje loopt in zuidelijke richting van de Klaasstraat tot aan de Keizerstraat.

In 1428 werd het straatje voor het eerst genoemd, toen de Zusters in de Weide (het latere Dominicanenklooster Mariaweide) de orde van Franciscus verlieten en zich gingen wijden aan de orde van Augustinus. Het klooster werd vanaf dat moment gewijd aan Sint-Ursula. Op dat moment werd het, waarschijnlijk tot dan toe naamloze, straatje omgedoopt tot Ursulastraat.

Straat in Venlo binnenstad